Ляскоронський () — прізвище.

 Ляскоронський Сильвестр (†1754) — український церковний діяч
 Ляскоронський Василь Григорович (*1859—†1928) — український археолог